Mustius bezeichnet

 Quintus Mustius Priscus, im 2. Jahrhundert n. Chr. lebender römischer Politiker
 Mustius (Gattung), Heuschreckengattung